СЕХА лига 2018/19. је 8. сезона регионалне рукометне лиге. Због спонзорског уговора са Гаспромом се званично назива Гаспром Јужни ток лига.

Учесници у сезони 2018/19.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал-фор) 
Завршни турнир четворице у сезони 2018/19. одржан је 2. и 3. априла 2019. године у Универзалном спортском комплексу Викторија у Бресту.

Полуфинале

За треће место

Финале

Спољашње везе 
 Званични сајт лиге

С
Рукомет у 2018.
Рукомет у 2019.